Сергей Константинович Клевче́ня (род. 21 января 1971 года) — советский и российский конькобежец. Серебряный и бронзовый призёр XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехамере на дистанции 500 и 1000 м. Двукратный чемпион мира по спринтерскому многоборью в 1997 и 1998 годах, чемпион мира 1996 года на дистанции 1000 м. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 

Учился в ДЮСШ Барнаула (ныне — СДЮШОР его имени).

Многократный призёр и чемпион России, автор 12-ти рекордов страны. Участвовал в четырёх Олимпиадах — в 1992 году в Альбервиле, в 1994 году в Лиллехаммере, в 1998 году в Нагано и в 2002 году в Солт-Лейк-Сити.

С июня 2003 года — старший тренер по спринту сборной России по конькобежному спорту.

С мая 2012 года — тренер-консультант по спринту сборной Казахстана по конькобежному спорту..

Личная жизнь 

Женат на Инне Клевченя. У него есть 2 ребёнка: Кристина (род. 1997) и Никита (род. 2000).

Чемпионаты мира по конькобежному спорту

Спринтерское многоборье 

 Золото — 1996, 1997
 Серебро — 1994

Отдельные дистанции 

 Золото — 1996 (1000 м)
 Серебро — 1996 (500 м)
 Бронза — 2001 (1000 м)

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (1994)
 Орден Дружбы народов (22 апреля 1994 года) — за высокие спортивные достижения на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени (2007)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2018)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007)

Примечания

Ссылки 
 Сергей Клевченя на официальном сайте Алтайского края
 

Конькобежцы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Конькобежцы СССР
Конькобежцы России
Спортсмены Барнаула
Тренеры по конькобежному спорту России
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
Чемпионы России по конькобежному спорту